Braunshausen ist der Name folgender Orts- oder Gemeindeteile:

 Braunshausen (Hallenberg), Ortsteil der Stadt Hallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Braunshausen (Nonnweiler), Ortsteil der Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland

Braunshausen ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Braunshausen (* 1956), deutscher Schauspieler